(встречается также написание Ии Наоскэ) — японский политический и государственный деятель периода Эдо. 15-й правитель Хиконэ-хана, старший старейшина (тайро) сёгуната Токугава.

Ии Наосукэ, без согласия императора, подписал неравноправные договоры с иностранными государствами, которые окончательно покончили с изоляцией Японии. Он считал, что торговля с европейскими странами поможет Японии накопить богатства и модернизировать свою армию. Организатор репрессий Ансэй. Ии Наосукэ был убит оппозиционерами в Эдо во время инцидента у ворот Сакурада.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Убитые политики Японии
Жертвы политических убийств
Убитые в Японии